Gaia může znamenat:

 Gaia – bohyně země v řecké mytologii
 Gaia (jméno) – ženské jméno
 teorie Gaia – teorie chápající Zemi jako samoregulující se organismus
 Gaia (sonda) – sonda Evropské vesmírné agentury
 Gaia (album) – album Radůzy (2014)
 Gaia (EP) – EP švédské kapely Tiamat (1994)
 Gaià – řeka v Katalánsku ve Španělsku